Saulxures  o Salzern , municipi francès al departament del Baix Rin (regió d'Alsàcia)
 Saulxures (Alt Marne), municipi francès al departament de l'Alt Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Saulxures-lès-Bulgnéville, municipi francès al departament dels Vosges 
 Saulxures-lès-Nancy, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Saulxures-lès-Vannes, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Saulxures-sur-Moselotte, municipi francès al departament dels Vosges 
 Cantó de Saulxures-sur-Moselotte, cantó francès al districte d'Épinal (departament dels Vosges)